

Села:
 Давидівка — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада
 Давидівка — Житомирська область, Житомирський район, Березівська сільська громада
 Давидівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Давидівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Давидівка — Луганська область, Сватівський район
 Давидівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Давидівка — Полтавська область, Лубенський район
 Давидівка — Полтавська область, Полтавський район, Карлівська міська громада
 Давидівка — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада
 Давидівка — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада
 Давидівка — Чернівецька область, Чернівецький район

Селище:
 Давидівка — Луганська область, Ровеньківський район, Хрустальненська міська громада

Річка:
 Давидівка — притока річки Луг, Львівська область

Села:
 Давидівка — Гомельська область, Гомельський район
 Давидівка — Гомельська область, Світлогорський район